Lieshout ist der Familienname folgender Personen:

 Eustáquio van Lieshout (1890–1943), niederländischer Ordensgeistlicher, Seliger
 Henry van Lieshout CMM (1932–2009), der erste Bischof von Lae in Papua-Neuguinea
 Erik van Lieshout (* 1968), niederländischer Maler, Zeichner und Videokünstler
 Joep van Lieshout (* 1963), niederländischer Plastiker und Objektkünstler
 Ted van Lieshout (* 1955), niederländischer Grafiker, Illustrator, Dichter und Autor 

Lieshout steht für
 Lieshout (Niederlande), eine Ortschaft in der Provinz Noord-Brabant, Gemeinde Laarbeck, Niederlande

Siehe auch:
 Atelier van Lieshout (auch AVL), interdisziplinär arbeitendes niederländisches Künstlerkollektiv